«Католикон» может означать:
 «Католикон» — латинская грамматика, написанная доминиканцем Иоганном Бальбом в XIII веке.
 «» — бретонско-французско-латинский словарь, написанный бретонским священником  в XV веке.

См. также 
 Кафоликон — главный (соборный) храм монастыря